Дагды — название рек в России:

 Дагды — река в Тернейском районе Приморского края, впадает в реку Кабанья.
 Дагды — река в Тернейском районе Приморского края, впадает в Самаргу.